EHR steht für:
 The Economic History Review, britische wirtschaftsgeschichtliche Zeitschrift, gegründet von Eileen Power
 The English Historical Review, britische historische Zeitschrift
 European Hit Radio, lettischer Radiosender
 Essener Hochdruck-Rohrleitungsbau, Industrieunternehmen
 Europäischer Hochschulraum, mit der Bologna-Erklärung von 1999 begründet
 elektronische Hubwerksregelung z. B. bei Traktoren
 Electronic Health Record, ähnlich der Elektronischen Gesundheitsakte in Deutschland oder der Elektronischen Gesundheitsakte in Österreich
 Episodenhauptrolle, Hauptrolle eines Darstellers in einer Episode einer Fernsehserie oder eines Mehrteilers
 Henderson City-County Airport (FAA-Code), Flughafen von Henderson (Kentucky), Henderson County (Kentucky), Kentucky

Ehr steht für:
 Ehr, Gemeinde im Rhein-Lahn-Kreis in Rheinland-Pfalz
 Ehr (Gemeinde St. Margarethen), Ortsteil von St. Margarethen an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 eine abgekürzte  Schreibweise von Ehre

eHR steht für:
 electronic Human Resources

Siehe auch:
 Ehre (Begriffsklärung)

Abkürzung